Der Warschau-Marathon () ist ein Marathon, der seit 1979 in Warschau stattfindet, üblicherweise im September.

Organisation 
Er ist der zweitgrößte Marathon in Polen nach dem Posen-Marathon.

2017 brach die führende Kenianerin Recho Kosgei 800 Meter vor dem Ziel erschöpft und dehydriert zusammen und konnte nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen. Minutenlang kam ihr niemand zu Hilfe und in den Medien entbrannte die Diskussion, ob einem Athleten hier geholfen werden darf oder dieser mit einer Disqualifikation zu rechnen hat.

Streckenverlauf 
Die Strecke beginnt an der Sigismundssäule auf dem Schlossplatz und führt zunächst über den Königstrakt nach Süden bis zum Łazienki-Park und kehrt dann über die Marszałkowska-Straße am Kulturpalast vorbei in die Innenstadt zurück. Nach einer Schleife am Piłsudski-Platz wird der Markt der Altstadt erreicht. Von dort geht es über den Markt der Neustadt auf eine Schleife westlich des Stadtzentrums, bevor es über die Danziger Brücke auf das rechte Ufer der Weichsel geht. Dort läuft man parallel zum Fluss in Richtung Süden und kehrt über die Świętokrzyski-Brücke mit Panoramablick auf das Stadtzentrum auf das linke Weichselufer zurück. Die Strecke führt nun nach Süden bis nach Wilanów, dann nach Norden über den Łazienki-Park bis zum Ziel in einem kleinen Park an der Weichsel unterhalb der Neustadt. 2006 wurde dieser Kurs wegen Bauarbeiten auf dem Königstrakt leicht modifiziert.

Die Strecke ist fast völlig flach, mit dem Aufstieg zur Świętokrzyski-Brücke als einzige nennenswerte Steigung.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie haben die Organisatoren den Marathon im Jahr 2020 auf vier separate Läufe am Wochenende (vom 26. bis 27. September 2020) aufgeteilt. Bei jedem dieser Läufe nahmen max. 250 Läufer teil. Außerdem wurde die Strecke in eine Schleife von 5 km im Zentrum der Stadt geändert, die mehrmals umrundet werden musst. Da sich bereits im Vorfeld des Marathons fast 2000 Läufer angemeldet hatten, wurden die Startplätze gelost.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:08:17 h, Sammy Kibet Kipkorir , 2011
 Frauen: 2:28:35 h, Demissie Ayantu , 2022

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen
 Orlen Warsaw Marathon

Weblinks 

 Offizielle Website (mit Informationen in deutscher Sprache)
 Warschau-Marathon auf marathoninfo.free.fr (französisch)
 Laufbericht vom Warschau-Marathon 2010

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in Polen
Leichtathletikwettbewerb in Warschau
Erstveranstaltung 1979